De Viris Illustribus (O znamenitim ljudima) može značiti:

 De Viris Illustribus (Jeronim)
 De Viris Illustribus (Genadije Marsejski)
 De Viris Illustribus (Petrarca)